endospora – zarodnik wytwarzany wewnątrz zarodni
 endospora – rodzaj przetrwalnika u bakterii